Il singolare del Tokyo Indoor 1990 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Aaron Krickstein era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nel 2º turno.

Ivan Lendl ha battuto in finale Boris Becker 4–6, 6–3, 7–6.

Teste di serie

  Stefan Edberg (semifinali)
  Boris Becker (finale)
  Ivan Lendl (Campione)
  Andrés Gómez (secondo turno)
  Aaron Krickstein (secondo turno)
  Guy Forget (terzo turno)
  Michael Chang (secondo turno)
  Richard Fromberg (secondo turno)

 Jakob Hlasek (quarti di finale)
 Andrej Čerkasov (quarti di finale)
 Richey Reneberg (semifinali)
 David Wheaton (terzo turno)
 Wally Masur (terzo turno)
 Carl-Uwe Steeb (secondo turno)
 Tim Mayotte (secondo turno)
 Darren Cahill (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Tokyo Indoor 1990